Neologická synagoga může být:

 Neologická synagoga (Bratislava)
 Neologická synagoga (Brašov)
 Neologická synagoga (Žilina)